Золотая бутса:
 «Золотая бутса» — европейская футбольная награда.
 «Золотая бутса» — браузерная игра в жанре футбольного менеджера.
 «Золотая бутса» — кинопремия в США.